Red Bay ist der Name folgender Orte:

 Red Bay (Alabama), Vereinigte Staaten
 Red Bay (Florida), Vereinigte Staaten
 Red Bay (Neufundland und Labrador), Kanada

Sonstiges:
 Red Bay (Antarktika), Bucht an der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika